Loaded může znamenat:

 Loaded (album, Brotha Lynch Hung) – album Brotha Lynch Hung
 Loaded (album, Busy Signal) – album Busy Signal
 Loaded (album, The Velvet Underground) – album skupiny The Velvet Underground
 Loaded (píseň, Primal Scream) – píseň skupiny Primal Scream
 Loaded (píseň, Deacon Blue) – píseň skupiny Deacon Blue
 Loaded (píseň, Ricky Martin) – píseň Rickyho Martina
 Loaded Records – hudební vydavatelství
 Loaded (skupina) – americká hudební skupina
 Loaded (film, 1994) – film z roku 1994
 Loaded (film, 2008) – film z roku 2008